Ла Фурија има више значења:

 Ла Фурија, Ранчо (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Фурија (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику